Ел Агихон има више значења:

 Ел Агихон (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Агихон (Ла Антигва), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику